Gurr steht für:
 Gurr (Band), ein deutsches Indie-Rock-Duo

Gurr ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Gurr (* 1936), britischer Literaturwissenschaftler
 Donna Gurr (* 1955), kanadische Schwimmerin
 Friedlinde Gurr-Hirsch (* 1954), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Jack Gurr (* 1995), englischer Fußballspieler
 Jens Martin Gurr (* 1974), deutscher Hochschullehrer für britische Kultur- und Literaturwissenschaft
 Lena Gurr (1897–1992), US-amerikanische Malerin
 Ted Robert Gurr (1936–2017), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Gur